Деми Денимы (demi-denims) — джинсы или брюки которые выкроены так, что соединяют в себе и брюки-кюлоты, и джинсы skinny. Впервые данная модель была представлена весной 2016 года в коллекции Ksenia Schnaider.

История

Первые demi-denims 
Крой был придуман Ксенией Шнайдер, для одноименного бренда в 2015. Первая пара была выполнена из белого хлопка для коллекции SS16. Уже для следующей коллекции FW16/17 были впервые перекроенны джинсы из секонд-хэнда

Название 
Для коллекции SS17 была сделана целая линейка — комбинезоны, узкие и широкие джинсы в разных цветах. Именно тогда появилась необходимость назвать эту модель. Ксения Шнайдер попросила своих подписчиков в инстаграме помочь с названием и остановилась на варианте, который предложила журналистка из Италии Кьяра Ригони — demi-denims.

Популярность demi-denims 
Коллекция Ksenia Schnaider FW16/17 была презентована в рамках MBKFD в феврале 2016. Луки коллекции были опубликованы на Vogue Runway и в инстаграме креативной студии Clo. Вследствие этого впервые возник массовый интерес к demi-denims.

Также в конце февраля 2016 блогер Элеонора Каризи надела demi-denims на неделю моды в Милане и эти фото попали в бóльшую часть стритстайл отчетов и публикаций того сезона. Она была первой, кто в них поверила и привлекла к ним внимание публики. Мнения о demi-denims разделились — большинство без ума от этого кроя, есть те, для кого силуэт оказался слишком громким. Равнодушных осталось мало.

В марте 2016 на выставке Capsule в Париже Ksenia Schnaider получили первые заказы на demi-denims от магазинов Rare Market (Сеул), Desperado (Токио), More is Love (Тбилиси), и Asthik (Киев).

В соответствии с отчетом от поисковой системы Lyst, demi-denims стали одним из самых больших трендов 2017 года. В том же году их надела Белла Хадид, что увеличило их популярность еще больше.

Масс-маркет 
После успеха деми-денимов от Ksenia Schnaider в 2016 году испанский масс-маркет-бренд Mango начал продавать аналогичную модель.

Производство 
Серийное производство началось в мае 2016 года. По сей день модель производится брендом Ksenia Schnaider. Существуют модели как из винтажного денима, так и из новых материалов.

Примечания 

Джинсы